Le groupe D de le Copa América Centenario, qui se dispute aux États-Unis du 3 juin au , comprend quatre équipes dont les deux premières se qualifient pour les quarts de finale de la compétition.

Le tirage au sort est effectué le  à New York.

Description du groupe

Classement 
 

|}

Matchs

Panama - Bolivie

Argentine - Chili

Chili - Bolivie

Argentine - Panama

Chili - Panama

Argentine - Bolivie

Homme du match

Buteurs et passeurs 
L'Argentin Lionel Messi termine meilleur buteur du groupe D.
Les Argentins Ángel Di María et Marcos Rojo terminent co-meilleurs passeurs du groupe D.

3 buts 
  Lionel Messi

2 buts 
  Blas Pérez
  Arturo Vidal
  Eduardo Vargas
  Alexis Sánchez

1 but 
  Juan Carlos Arce
  Ángel Di María
  Éver Banega
  José Fuenzalida
  Jhasmany Campos
  Nicolás Otamendi
  Sergio Agüero
  Miguel Camargo
  Abdiel Arroyo
  Erik Lamela
  Ezequiel Lavezzi
  Víctor Cuesta

2 passes 
  Ángel Di María
  Marcos Rojo

1 passe 
  Alberto Quintero
  Abdiel Arroyo
  Éver Banega
  Fabián Orellana
  Mauricio Pinilla
  Gonzalo Higuaín
  Gabriel Gómez
  Jean Beausejour
  Eduardo Vargas
  José Fuenzalida
  Ezequiel Lavezzi

Notes et références

Voir aussi 
 Copa América Centenario

Copa América Centenario